Основные магмати́ческие го́рные поро́ды (бази́ты) — отряд магматических горных пород, выделяемый по содержанию кремнезёма (SiO2), которое варьируется в пределах 45—52 %. Породообразующими минералами отряда являются пироксены, амфиболы, основные плагиоклазы, анальцим, нефелин, лейцит, содалит, канкринит, реже оливин, биотит, K- и K-Na-полевые шпаты. Из акцессорных минералов типичны апатит, титанит, гранат, магнетит, ильменит, хромит, пирит, халькопирит, пирротин, пентландит.

Характерными представителями основных пород плутонического класса являются пироксениты, горнблендиты, габбро, нориты, анортозиты, троктолиты; вулканического класса — базальты, оливиновые базальты и трахибазальты. В отряде выделяется 13 семейств и 51 вид горных пород (не считая семейства пород лампроитовой серии). Из них на плутонический класс приходится 7 семейств и 28 видов, на вулканический — 6 семейств и 23 вида горных пород.

Классификация 
Классификация основных магматических горных пород разработана и утверждена Межведомственным петрографическим комитетом России и опубликована в Петрографическом кодексе России в составе общих Классификационных таблиц магматических (вулканических и плутонических) горных пород.

Эволюция основной магмы

Генерация и дифференциация основной магмы

Ассоциации основных пород

Металлогения основных пород

Основные породы Луны

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Магматические горные породы по содержанию кремнезёма